Aunat : commune française, située dans le département de l’Aude
 Aunat : rivière française qui coule en Midi-Pyrénées